El príncipe Carlos Federico de Hohenzollern (n. 20 de abril de 1952; Sigmaringen) es el hijo mayor del anterior príncipe de Hohenzollern, Federico Guillermo, y la princesa Margarita de Leiningen. Se convirtió en jefe de la Casa Principesca de Hohenzollern a la muerte de su padre el 16 de septiembre de 2010.

Educación y carrera 
Estudió administración de empresas en la Universidad de Friburgo, Suiza. Es director y único propietario de Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern (Grupo Corporativo Príncipe de Hohenzollern), que incluye propiedades inmobiliarias y bosques con 400 empleados, y posee el 50% en la empresa Zollern GmbH und Co. KG (acería, transmisiones mecánicas) con 2800 empleados.

Según la suspendida Constitución rumana de 1938, Carlos Federico es el principal candidato para el desaparecido trono rumano. Sin embargo, en una entrevista en 2009, afirmó que no tenía interés en el trono rumano.

Matrimonio e hijos 

Contrajo matrimonio con la condesa Alejandra Schenck von Stauffenberg, hija del conde Clemente Antonio Schenck von Stauffenberg (un pariente del Coronel Claus Schenk Graf von Stauffenberg) y su esposa la condesa Clementina Isabel Wolff-Metternich zur Gracht, el 27 de mayo de 1985 en la Archiabadía de Beuron. Se divorciaron el 21 de enero de 2010, en Sigmaringen. Tienen cuatro hijos:
Príncipe Heredero Alejandro Federico Antonio Juan de Hohenzollern (n. 16 de marzo de 1987), casado en noviembre de 2021 con Michelle Vicentia Keith, aún sin hijos.
Princesa Filipina María Carolina Isabel de Hohenzollern (n. 2 de noviembre de 1988), soltera.
Princesa Flaminia Pía Eilika Estefanía de Hohenzollern (n. 9 de enero de 1992), comprometida el 29 de diciembre de 2018 con el barón Károly von Stipsicz de Ternova. La boda estaba prevista para el 4 de julio de 2020, pero se suspendió debido a la pandemia de coronavirus, el matrimonio finalmente se llevó a cabo en el castillo de Sigmaringen, el 26 de junio de 2021, aún sin hijos.
Princesa Antonia Isabel Georgina Tatiana de Hohenzollern (n. 22 de junio de 1995), soltera.

El 17 de julio de 2010 Carlos Federico contrajo matrimonio por segunda vez con Catalina (Nina) María de Zomer (n. 1959), una fotógrafa alemana. 

El príncipe tiene sus oficinas en el Castillo de Sigmaringen que también está abierto al público y es utilizado para bodas familiares y otras ocasiones ceremoniales. Vive en su finca de caza en la Mansión Josefslust, mientras que el pabellón de caza de las cercanías es utilizado por su hermano Alberto (n. 1954) y la cercana finca de Krauchenwies por su divorciada esposa, la princesa Alejandra. Además tiene en propiedad el Castillo de Umkirch.

Títulos y estilos 
20 de abril de 1952 - 6 de febrero de 1965: Su Alteza Serenísima príncipe Carlos Federico de Hohenzollern.
6 de febrero de 1965 - 16 de septiembre de 2010: Su Alteza Serenísima El príncipe Heredero de Hohenzollern.
16 de septiembre de 2010 - presente: Su Alteza El príncipe de Hohenzollern.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Hohenzollern website
Charlie and the JiveMates website

Príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Condecorados con la Orden de la Casa principesca de Hohenzollern